Старое Панино — название нескольких населённых пунктов:
 Старое Панино — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Старое Панино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.